Се́лби () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Селби, Гарри (1913—1984) — шотландский политик.
 Селби, Джош (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Селби, Марк (род. 1983) — профессиональный игрок в снукер.
 Селби, Ли (род. 1987) — британский боксёр. Чемпион Европы по версии EBU, чемпион мира по версии IBF.
 Селби, Прайдокс Джон (1788—1867) — английский орнитолог, ботаник и художник.
 Селби, Хьюберт (1928—2004) — американский писатель.
 Селби, Эндрю (род. 1988) — британский боксёр, чемпион Европы 2011 года.

Топоним 
 Селби — город в графстве Йоркшир, Англия.
 Селби — округ в церемониальном графстве Северный Йоркшир, Англия.
 Селби — пригород Йоханнесбурга, ЮАР.
 Селби — пригород Мельбурна, Австралия.

См. также